Municipio de Santa Fe puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Santa Fe (condado de Clinton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Santa Fe (condado de Pawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pawnee.